De Copa Catalunya of Catalaanse Beker is een jaarlijks gehouden knock-outtoernooi tussen de voetbalclubs van de Spaanse regio Catalonië. Het toernooi wordt georganiseerd door de Federació Catalana de Futbol. Meestal wordt de Copa Catalunya aan het eind van het seizoen gespeeld. In de seizoenen 2003/04 en 2004/05 vond het toernooi echter al in augustus plaats. De clubs uit de lagere divisies moeten voorrondes spelen, terwijl de topclubs FC Barcelona en RCD Espanyol in de halve finale instromen. FC Barcelona is recordhouder met acht titels.

Geschiedenis 
De Copa Catalunya is de opvolger van eerdere Catalaanse voetbalcompetities. Met de eerste competitie werd gestart in 1900 onder de naam Copa Macaya, waarmee de Catalaanse voetbalcompetitie de oudste is van Spanje. In 1903 veranderde de naam van de Catalaanse competitie in Campionat de Catalunya. Na de start van de nationale competities (o.a. Primera División, Segunda División A) halverwege de jaren twintig werd de Catalaanse competitie van minder groot belang. Onder het bewind van dictator Francisco Franco werd de eigen competitie van Catalonië in 1940 afgeschaft. In 1984 werd gestart met een nieuwe bekercompetitie, de Copa Generalitat. In 1988 veranderde de naam in het huidige Copa de Catalunya. In 2012 kwam de Federació Catalana de Futbol met een nieuwe opzet, waarbij na het reguliere toernooi voor de clubs uit de lagere divisies de winnaar van de Copa de Catalunya in een minitoernooi met FC Barcelona en RCD Espanyol zou spelen om de Supercopa de Catalunya. Doordat de twee topclubs uiteindelijk geen geschikte datum overeen konden komen, werd de Supercopa de Catalunya afgelast. In 2014 werd de Supercopa nieuw leven in geblazen als enkele wedstrijd tussen de twee topclubs. De tweede elftallen van beide clubs namen deel aan het reguliere bekertoernooi.

Winnaars van de Copa Generalitat

Winnaars van de Copa Catalunya

Winnaars van de Supercopa de Catalunya 

Spaanse voetbalbeker
Catalaanse voetbalcompetitie